LEurolliga 2013-14 serà la 13a edició de l'Eurolliga d'ençà que és organitzada per la Unió de Lligues Europees de Basquetbol.

Fase Preliminar 
Play-off entre vuit equips el guanyador del qual participa en la fase de grups. Va tenir lloc entre l'1 i el 4 d'octubre al Siemens Arena de Vílnius, Lituània.

Fase de Grups 
La fase de grups començarà el 17 d'octubre de 2013.

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Top 16 
El Top 16 es va disputar del 2 de gener a l'11 d'abril.

Grup E

Grup F

Quarts de Final 
Sèrie al millor de cinc partits, amb format 2-2-1.

Final Four 
La Final Four es va celebrar entre els dies 16 i 18 de maig a Milà, Itàlia.

Referències

Vegeu també 
 Eurolliga 2012-2013

Enllaços externs 
 

2013-2014